«Золотая цепь» — поэма Джами из цикла «Семь корон», написанная им в 1485—1486 годах
 «Золотая цепь» — роман Александра Грина
 «Золотая цепь» — советский художественный кинофильм 1986 года, экранизация романа А. Грина
 «Золотая цепь» — американский художественный телефильм 1991 года